Юзеф Станислав Тишнер (); (12 марта 1931 ― 28 июня 2000) ― польский священник, философ и публицист. 
Первый капеллан профсоюза Солидарность, он был исключительным нравственным авторитетом и одним из самых уважаемых общественных деятелей в польском обществе во время и после антикоммунистических выступлений.

Биография 
Юзеф Тишнер родился в городе Старый Сонч в семье гуралей и вырос в деревне Лопушна на юго-востоке Польши. Учился в Ягеллонском университете в Кракове. В 1970-е годы Тишнер, будучи публицистом, приобрёл популярность среди оппозиционных кругов. В 1980-х годах он считался полуофициальным духовником движения Солидарность. Его деятельность поддерживал лично папа римский Иоанн Павел II.

После падения коммунистического режима в 1989 году Тишнер продолжал проповедовать важность этики в новой капиталистической Польше. В сентябре 1999 года ему был вручен Орден белого Орла, высшая награда Польши.

Тишнер до сих пор остаётся противоречивой фигурой в среде польских правых и католического епископата. Он часто подвергал критике религиозность поляков, называя её «плоской, как блин», а также обвинял польское духовенство в крайнем консерватизме, вовлеченности в политику и антисемитизме. Входил в программный совет либеральной партии Уния Свободы.

Член польского научного сообщества Collegium Invisibile в качестве профессора философии.

Юзеф Станислав Тишнер умер в Кракове 28 июня 2000 года.

Публикации 
Тишнер написал и опубликовал более 600 статей и книг.

Основные его работы, где он разъясняет свои философские концепции, это: 
 Философия драмы (Filozofia dramatu) (1998) 
 Спор о существовании человека (Spór о istnienie człowieka) (1998)
Самая заметная его работа о народе гуралей:
 Гуральская история философии (Historia filozofii po góralsku) (1997)

Примечания

Литература 
 "Nie ma rzeczy niemożliwych" . Magazyn Kulturalny Tygodnika Powszechnego nr 7/8 (56/57), 08 lipca 2001. 
 "Lektury nie tylko obowiązkowe". Dziennik Polski, 14 maja 2009.

Родившиеся в 1931 году
Умершие в 2000 году
Выпускники Ягеллонского университета
Философы Польши
Члены профсоюза «Солидарность»